Zonska nogometna liga Brčko je bila liga petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1984./85.  Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Proleter" iz Dvorova, koji je u kontroverznoj završnici zbog jednog gola više bio ispred "Sloge" iz Tolise.  
Reorganizacijom liga MNS Brčko dotadašnja "Međuopćinska liga Brčko" je postala "Zonska liga", a rang niže je igrana "Međuopćinska liga u dvije skupina - "Istok" i "Zapad". Treći stupanj natjecanja MNS Brčko su činile četiri grupne lige, a četvrti stupanj općinske lige.

Ljestvica  

 Hrvatska Tišina - danas dio Tišine

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Iljo Dominković: 70 godina NK "Sloga", Tolisa : (1947. – 2017.), Tolisa, 2017.,  (Proventus natura), str. 137-142   
 Iljo Dominković: 85 godina plavih s Jelasa, Domaljevac, 2013.,  
  

1984-85 Brčko
/ Brčko
1984-85 1 zona